Кубанский поход:
 Первый Кубанский поход — отряда генерала Корнилова в 1918 году.
 Второй Кубанский поход — Добровольческой армии с целью ликвидации советской власти в Кубанской области, Черноморье и на Северном Кавказе в 1918 году.
 Кубанский поход (1711) — русской армии против малой Ногайской орды во время русско-турецкой войны  в 1711 году.
 Закубанский поход — генерала Суворова против ногайцев в 1783 году.